

Cinema 
Instant Karma – film del 1990 diretto da Roderick Taylor
Instant Karma – film del 2001 diretto da Martyn Park
Instant Karma – film del 2005 diretto da Mohit Rajhans

Musica 
Instant Karma! –  brano musicale di John Lennon
Instant Karma – gruppo musicale dance indiano
Instant Karma – etichetta discografica indipendente inglese
Instant Karma: All-Time Greatest Hits – compilation di John Lennon
Instant Karma: The Amnesty International Campaign to Save Darfur – album del 2007 pubblicato da Amnesty International per scopi benefici

Altro
Karma istantaneo (Instant Karma) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division

Pagine correlate 
Karma